Нали́чная улица — крупная магистраль на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, проходящая от Большого проспекта до Морской набережной.

Происхождение названия 

Наличная улица получила своё название в 1806 году. Наличная говорит о том, что улица выходит «на лицо», к взморью. Здесь, неподалёку от Гавани, был и Наличный переулок. Так он назывался потому, что соединялся с Наличной улицей. В 1972 году он вошел в Малый проспект Васильевского острова (часть Малого проспекта В. О. между Наличной улицей и улицей Нахимова).

Наличная улица — обычное в прошлом наименование передних, лицевых улиц. В XVIII веке на Петроградской стороне было четыре Наличных улицы. Судя по старым планам, все они были крайними, граничили с незастроенными местами.

Описание 

Улица начинается у площади Морской Славы, где располагается Морской вокзал Санкт-Петербурга. К северу от Морского вокзала по чётной стороне Наличной улицы до 2022 года находился выставочный комплекс «Ленэкспо». К северу от Ленэкспо находится музей-подводная лодка «Народоволец». Здесь же иногда отстаивается в межнавигационный период парусное судно «Штандарт».

По нечётной стороне улицы между Большим проспектом В. О. и Среднегаванским проспектом находится сад Опочинина. К северу от Среднегаванского проспекта — жилая застройка 1950—1960-х гг., по мере приближения к реке Смоленке сменяющаяся жилой застройкой 1970—1980-х гг. При пересечении нечётной стороны Наличной улицы и южного берега реки Смоленки — Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, относящийся к Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромету).
У северного берега реки Смоленки станция метро «Приморская».

По чётной стороне улицы к северу от Шкиперского протока смешанная жилая застройка, от 60-х гг. XX века до первых лет XXI века. К северу от Смоленки по обеим сторонам Наличной улицы — жилая застройка 1970-х гг. — начала XXI в. После пересечения улицы Кораблестроителей — Уральской улицы (на этом перекрёстке улица меняет название) Наличная улица продолжается как Морская набережная.

Примечательные здания 

 Дом № 6, литера И — до марта 2022 года на этом участке находилось здание Научно-иссле­до­ватель­ского морского института связи и телемеханики, построенное в 1947—1949 по проекту архитектора Давида Бурышкина. Здание являлось архитектурной доминантой Гавани Васильевского острова: оформленное в неоклассическом стиле, оно было украшено колоннами и лепниной, композиционным центром выступала увенчанная шпилем башня в центре здания. С 1960-х дом входил в комплекс «Ленэкспо», территорию которого выкупила компания «Меркури кэпитал траст». В январе 2022 года компания предоставила градсовету проект застройки территории «Ленэкспо» комплексом «Морская резиденция», для которого планировалось снести все существовавшие на территории в 41 тыс. м2 постройки, включая здание НИИ Института связи. Градсовет рекомендовал здание сохранить, в СМИ сообщали, что разрешения на демонтаж застройщик не получал, а дом имел статус «обладающего признаками объекта культурного наследия» и не подлежал сносу как минимум до момента рассмотрения документов в КГИОП. Тем не менее, уже в марте 2022 года здание было разрушено силами компании-подрядчика СК «Прайд». Градозащитники и глава петербургского отделения ВООПиИК Александр Кононов назвали ситуацию вопиющим произволом девелопера.
 Дом № 9 — трёхэтажный приют для бедных Свято-Троицкой церкви 1887 года постройки, арх. Александр Павловский.
 Дом № 15 — в этом здании жил архитектор С. И. Евдокимов

Транспорт 
На пересечении с улицей Одоевского расположена станция метро «Приморская».

По улице проходят следующие маршруты общественного транспорта:
 Автобус: 1, 6, 7, 41, 42, 47, 100, 128, 151, 152, 158, 249, 261, 262.
 Троллейбус: 9, 10, 11.
 Трамвай: 6, 40.

В доме № 24 располагался автобусный парк № 4. В 2006 году он был закрыт и снесен.

На пересечении Наличной улицы и улицы Кораблестроителей располагается конечная станция автобусов, троллейбусов и трамваев.

Пересечения 

Наличная улица пересекается со следующими проездами:
 Морская набережная
 Улица Кораблестроителей
 Переулок Каховского (выезд в карман)
 Железноводская улица (выезд в карман)
 Новосмоленская набережная
 Улица Одоевского
 Улица Беринга
 Улица Нахимова
 Малый проспект В.О.
 Улица Шкиперский проток
 Средний проспект В.О.
 Среднегаванский проспект
 Большой проспект В.О.
 Площадь Морской Славы

Примечания

Литература 
 
 
 
 Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-Петербурга. СПб.: Белое и Чёрное, 2002.